Горничная:

 Горничная — женщина, относящаяся к прислуге богатого дома, а также служащая гостиниц (уборщица).
 «Горничная» — фильм режиссёра Ким Ки Ёна. Снят в Республике Корея в 1960 году.

См. также 
 Горничная с «Титаника»